Сараевский кинофестиваль — крупнейший фестиваль юго-восточной Европы, основанный в 1995 году в Сараево.

История 
Первый фестиваль проходил во время осады Сараева с 25 октября по 5 ноября 1995 года. Тогда его посетило всего 15 тыс. зрителей. Однако теперь аудитория составляет 100 тыс. зрителей.

Программа 
 Детская программа
 Арена для подростков
 Новые течения
 Новые течения (короткий метр)
 На открытом воздухе
 Панорама
 Документальная панорама
 Региональная (конкурсная) программа (художественного, короткометражного и документального кино)
 В фокусе

Премия «Сердце Сараево» за лучший фильм

Ссылки 
 Официальный сайт фестиваля
Сараево
Кинофестивали